Daniel García (Marbella, Málaga; 30 de diciembre de 1975) es un restaurador y empresario español. Cuenta con tres estrellas Michelin.

Biografía profesional 

Formado en la Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula -referente en Andalucía-, en 1996 inicia su carrera de la mano de Martín Berasategui.

Durante su paso por Tragabuches(1998-2004), proyecto familiar donde se alza, con sólo 25 años, con su primera estrella Michelin. En Calima (2005-2013) se convierte en el primer chef biestrellado de Andalucía.

En 2013 viaja a Nueva York lo que le permite conocer nuevos modelos de negocio, nuevas técnicas y nuevos ingredientes. Un año después, en 2014 en el hotel marbellí Puente Romano Beach Resort & Spa abre el  Dani García Restaurante –reconocido con dos estrellas Michelin- y el BiBo Andalusian Brasserie & Tapas.

Por último, en 2016 inaugura en Madrid  BiBo Madrid en pleno Paseo de la Castellana. El grupo Dani García incluye además Dani García Eventos, un servicio de cáterin y la Fundación Dani García, la organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la realización de actividades de interés social, investigación, educación y divulgación de los hábitos alimentarios como instrumento para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías infantiles.

De marzo de 2019 a enero de 2020 presentó el programa culinario de televisión Hacer de comer en La 1 de TVE.

En 2017 el grupo Dani García produce el documental Searching For Umami que protagoniza Dani García junto a Nobu Matsuhisa y otros chefs de renombre.

Premios 

 2001: Premio a la Mejor Labor Gastronómica Malagueña que otorga el Diario Sur.
 2002: Premio Perigueux (Francia) al libro Tragabuches al mejor diseño editorial.
 2002: Mejor Cocinero del Año. Reconocimiento de la Academia Gastronómica Malagueña.
 2004: Cocinero de Oro por la Sociedad Gastronómica de Intxaurrondo.
 2005: Premio Técnica del Año a Dani García y Raimundo García del Moral (catedrático de la Universidad de Granada), por su trabajo conjunto en el desarrollo de las técnicas de cocina con Nitrógeno Líquido y Goma Gellan.
 2005: Cocinero del Año para Canal Cocina.
 2005: Cocinero del Año. Premio que concede el congreso Lo Mejor de la Gastronomía.
 2006: Chef L`Avenir (chef del futuro) premio que concede la Academia Internacional de Gastronomía.
 2007: 1ª Estrella Michelin en Restaurante CALIMA de Marbella.
 2007: 2 Soles Repsol de la Guía Repsol a CALIMA.
 2007: Premio Málaga Joven por la promoción internacional de la provincia malagueña que concede el Instituto Andaluz de la Juventud.
 2008: 3 Soles Repsol de la Guía Repsol a CALIMA.
 2008: El Congreso Lo Mejor de la Gastronomía le concede tres de los máximos reconocimientos:
– Mejor Plato del Año 2008 por el Tomate Raf de Pipirrana con Gazpacho Verde y Quisquillas de Motril
– Mejor Pastelero del Año 2008
– Mejor Mesa Vestida del Año 2008
 2008: Premio Emprendedores que entrega la revista Andalucía Económica.2009: Premio Nacional de Gastronomía por la Real Academia Española.
2009: Premio Nacional de Gastronomía por la Real Academia Española.
 2009: Premio a la Cocina Creativa del blog Salsa de Chiles (ABC).
 2009: Premio Protagonista del 2009 de la Cadena COPE
 2010: Embajador de la ciudad de Marbella por parte del Ayuntamiento de Marbella.
 2010: Premio a la Excelencia en la Gestión al Proyecto Gastronómico de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía
 2010: Mejor Cocinero del Año por votación popular por la Guía Gourmetour.
 2010: 2ª Estrella Michelin a CALIMA.
 2011: Medalla de Andalucía entregada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
 2011: Empresario del Año por El diario SUR.
 2011: Clase Business de IBERIA Líneas Aéreas toma a Dani García como imagen de marca.
 2012: Mejor Plato de Bacalao Giraldo.
 2012: “Explorando España” Madrid Fusión.
 2012: “Cucharón del Buen Guiso Marinero 2012” en Asturias.
 2013: Marbellero de Honor
 2014: Revalida la 2* Michelin en Dani García Restaurante en el Hotel Puente Romano.
 2015: Premio Andalucía de Gastronomía 2015 a Dani García.
2015: Miembro de Relais & Châteaux.
2016: Bib Gourmand a BiBo Marbella.
2016: Mejor Diseño de Carta de. Restaurante por la Real Academia de Gastronomía.
2016: Mención de Honor a Mejor Decoración en BiBo Madrid por Metrópoli.
2017: Prix Versailles Mejor restaurante de Europa 2017. 
2018: 3ª Estrella Michelin a Dani García Restaurante.
2019: Sol Repsol de la Guía Repsol a Lobito de Mar Marbella.
2020: Hijo Predilecto de Andalucía.
2021: 2 estrellas Michelin Smoked Room.

Enlaces externos 

Grupo Dani García
 video cocina Daniel García
 Lamoraga de Dani García llegará a Nueva York.

Referencias 

Empresarios de la provincia de Málaga
Cocineros de España del siglo XX
Cocineros de España del siglo XXI
Gastronomía de la provincia de Málaga
Restauradores de España
Personas de Marbella
Galardonados con la Medalla de Andalucía
Chefs de restaurantes con Estrella Michelin
Nacidos en Marbella